Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub Germinal Beerschot uit het seizoen 2010/11.

Spelerskern en technische staf

Spelerskern

Technische staf

Transfers/testers

Zomer 2010
Aangetrokken
  Gary Kagelmacher (Real Madrid B) -  - Contract van 2 jaar
  Adnan Čustović (AA Gent) -  - Contract van 2 jaar
  Vusumuzi Nyoni (Cercle Brugge) -  - Contract van 3 jaar
  Júnior Negrão (Tombense FC) -  - Contract van 1 jaar
Vertrokken
  King Gyan Osei (Fulham FC) -  - Huurcontract Afgelopen
  Paul Kpaka (?) -  - Einde Contract
  Nadjim Haroun (FCV Dender EH) -  - Einde Contract
  Daniel Owusu (?) -  - Einde Contract
  Ivan Leko (KSC Lokeren Oost-Vlaanderen) -  - Contract van ? jaar
  Maxim Geurden (KV Turnhout) -  - Voor 1 jaar verhuurd
  Kurt Van Dooren (SK Lierse) -  - Contract van 1 jaar
Testers
  Jorge Felipe (?) -  - doorgestuurd
  Júnior Negrão (Tombense FC) - 
  Renan da Silva Fonseca (?) - 
  Rene Dos Santos (?) -  - doorgestuurd
  Henri Toivomäki (FC Lathi) -  - doorgestuurd
  Hicham Mahdoufi (OC Khouribga) -  - doorgestuurd
  Adil Karouchi (El Jadida) -  - doorgestuurd
  Zakariya Zerouali (Raja Casablanca) -  - doorgestuurd
  Mouhcine Metouali (Raja Casablanca) -  - doorgestuurd

Winter 2011
Aangetrokken
  Roni Porokara (Orerbö FC) -  - Contract van 3,5 jaar
  Junior Kabananga (RSC Anderlecht) -  - Huurcontract tot einde van het seizoen zonder koopoptie
  Nemanja Rnić (RSC Anderlecht) -  - Huurcontract tot einde van het seizoen zonder koopoptie

Wedstrijden

Oefenwedstrijden

Jupiler Pro League

Reguliere competitie

Beker van België

1/16e finale

1/8e finale

1/4e finale heen

1/4e finale terug

Statistieken Germinal Beerschot Jupiler Pro League 2010 / 2011

Stand Germinal Beerschot in de Jupiler Pro League 2010 / 2011

Stand Germinal Beerschot in de reguliere competitie

Punten per speeldag

Reguliere competitie

Punten na speeldag

Reguliere competitie

Stand na speeldag

Reguliere competitie

Belgische voetbalclub 2010/11
Germinal Beerschot naar seizoen